Campo kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Campo, Corse-du-Sud, kommun i departementet Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Marina di Campo (kommunhuvudort i Italien), Toscana, Provincia di Livorno, 
 Campo Ligure, kommun, Ligurien, Provincia di Genova, 
 Campo (ort i Italien, Toscana), Province of Pisa, 
 Campo (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Sondrio, 
 Campo (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Catanzaro, 
 Campo (ort i Italien, Veneto), Provincia di Belluno, 
 Campo (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Torino,

Portugal 

 Campo (ort i Portugal, Porto, Valongo, lat 41,19, long -8,46), 
 Campo (ort i Portugal, Viseu, Viseu, lat 40,71, long -7,91), 
 Campo (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Campo (freguesia i Portugal, Évora), Reguengos de Monsaraz, 
 Campo (freguesia i Portugal, Porto, Santo Tirso), 
 Campo (freguesia i Portugal, Porto, Valongo, lat 41,17, long -8,46), 
 Campo (freguesia i Portugal, Viseu, Viseu, lat 40,71, long -7,93),

Schweiz 

 Campo (Vallemaggia), ort och kommun, Ticino,

Spanien 

 Campo (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca,

USA 

 Campo (ort i USA, Kalifornien), San Diego County, 
 Campo (ort i USA, Colorado), Baca County, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar